Мемориальный комплекс «Ми́ус-Фро́нт» — мемориальный комплекс, созданный в 1967 году в 7 км от города Красный Луч Луганской области на месте прохождения одноимённой оборонительной линии в годы Великой Отечественной войны.

Постановлением Кабинета министров Украины № 928 от 3 сентября 2009 года внесен в перечень памятников истории национального значения.

Композиция 
Монументальная композиция условно состоит из 4-х элементов:
 «Лестница героев».
 Монумент в виде шлагбаума.
 Музей боевой славы шахтеров Донбасса на реке Миус.
 Сад победы.

Монумент 
Основным элементом мемориального комплекса является железобетонный монумент в виде шлагбаума. Высота монумента 10 метров: 5 метров — высота шлагбаума и 5 метров — высота опор, ширина монумента — 36 метров. Справа на монументе высечены профиль шахтера с рукой, сжимающей винтовку. На центральной части памятника изображены силуэты всадников, олицетворяющих воинов 7-го кавалерийского корпуса. На выступлении в 5 метрах от левого края шлагбаума размещены даты «1941» и «1943», слева от выступления размещены изображения женщин с шахтерскими фонарями.

Правая опора с внутренней стороны содержит надпись:
«Здесь, у стен родного города, в грозные годы войны с фашизмом сражались бойцы 383 и 395 шахтерских дивизий, они защищали землю, где впервые увидели солнце и впервые спустились в забой. Они стояли насмерть за Родину, и Родина не забудет их».

Музей боевой славы 
Архитектурно этот комплекс выполнен таким образом, что с двух боковых сторон он выглядит как терриконы шахты. С главного вида, фронтальной стороны, это трибуна. На этой трибуне очень часто выступают ветераны в дни празднования Дня Победы и освобождения города Красный Луч от фашистов. С тыльной стороны, со стороны реки Миус, выглядит как неприступная крепость.

Также в состав мемориала входит углубление с вечным огнём. На бронзовой плите у вечного огня размещена надпись:
«Ни камню скорби, ни камню славы, не заменить погибшего солдата. Да будет вечной о Героях память, да будет вечен свет над терриконом, и пусть в глазах твоих запечатлится суровый отблеск вечного огня»..
Если пройти немного вверх по лестнице, то здесь расположен танк.

Источники 
 
  
  Мемориальный комплекс «Миус-Фронт»
 Фотоальбом «Мемориальный комплекс МИУС-ФРОНТ»
Багаутдинов Айрат Маратович, Багаутдинов Руслан Айратович. Дебальцевский рейд 7-го гвардейского кавалерийского корпуса. Хроника боев в документах вермахта. Монография. - Уфа. РИЦ БашГУ. 2020. -172 с. ISBN 978-5-7477-5170-5
Багаутдинов А.М., Багаутдинов Р.А. Последний бой гвардии генерал-майора М.М. Шаймуратова. — Сборник немецких документов. — Уфа: БашГУ, 2020. — С. 278 с..  ISBN 978-5-7477-5075-3.
https://elib.bashedu.ru/dl/internet/Bagautdinov%20AM_Bagautdinov%20RA_Debalytcevsti%20reid%207%20gvardeiskogo%20kavaleriskogo%20korpusa_mon_2020.pdf/view
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Bagautdinov%20i%20dr_sost_Poslednij%20boy%20Shajmuratova_sb%20doc_2020.pdf/info

См. также 
 Миус-фронт

Памятники Великой Отечественной войны на Украине
Миус-фронт
Красный Луч